Les Meilleures Intentions peut faire référence à :
 Les Meilleures Intentions,  de la  de la série télévisée 
 Les Meilleures Intentions, film de Bille August (1992).
 Les Meilleures Intentions (Las buenas intenciones), film argentin réalisé par Ana García Blaya (2019).